Ingemarsson ist der Familienname folgender Personen:
 Ove Ingemarsson, schwedischer Sopran- und Tenorsaxophonist
 Sylvia Ingemarsson (* 1949), schwedische Filmeditorin